Il doppio maschile  del torneo di tennis South African Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Peter Fleming e Raymond Moore 6-3, 7-5, 6-7, 7-6.

Teste di serie
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1977